Metaxya är ett släkte av ormbunkar. Metaxya ingår i familjen Metaxyaceae.

Metaxya är enda släktet i familjen Metaxyaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Metaxya